Prva Crnogorska Liga 2019/2020 (oficjalnie znana jako Telekom 1. CFL ze względów sponsorskich) była 14. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Czarnogórze. 
Brało w niej udział 10 drużyn, które w okresie od 3 sierpnia 2019 do 30 czerwca 2020 rozegrały 31 kolejek meczów. 
Ze względu na pandemię COVID-19 sezon został przerwany 13 marca 2020.
Wznowienie rozgrywek nastąpiło dopiero 1 czerwca 2020.
Rozgrywki ligowe, z powodu trudnej sytuacji epidemiologicznej, zakończono 7 lipca 2020.
Sezon zakończyły baraże o miejsce w przyszłym sezonie w Prva crnogorska fudbalska liga. 
Obrońcą tytułu był Sutjeska Nikšić. Mistrzostwo po raz czwarty w historii zdobyła drużyna Budućnost Podgorica.

Drużyny

Tabela

Wyniki

Baraże o Prva crnogorska liga 
Jezero wicemistrz Druga crnogorska liga wygrał 3-2 dwumecz z Kom o miejsce w Prva crnogorska liga.

OFK Titograd wygrał rzutami karnymi dwumecz z Bokelj trzecią drużyną Druga crnogorska liga o miejsce w Prva crnogorska liga.

Najlepsi strzelcy

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 Prva crnogorska liga - rsssf
 Prva crnogorska liga - kicker.de

Linki zewnętrzne 
 Strona domowa Fudbalski savez Crne Gore
 CG futbal

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Czarnogórze
2019 w piłce nożnej
2020 w piłce nożnej
2019 w Czarnogórze
2020 w Czarnogórze